

Комишинська сільська рада — сільське поселення, Курський район, Курська область
 Комишинська сільська рада — сільське поселення, Німецький національний район, Алтайський край